Дворіччя (Месопотамія) — регіон в південно-східній Азії

Села:
 Дворіччя — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Дворіччя — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район

 Дворіччя — колишнє смт, 8 липня 1999 року включено в межі міста Соледар Донецької області

Дворіччя — село, Вітебська область, Бешенковицький район